Garret Wellesley kan syfta på:

 Garret Wellesley, 1:e earl av Mornington (1735–1781), irländsk politiker
 Garret Wellesley, 7:e earl Cowley (född 1934), brittisk peer